Ebebiyín ist die Ortsbezeichnung von mehreren Orten in Äquatorialguinea:
 Ebebiyín (Distrito) 
 Ebebiyín (Evinayong) 
 Ebebiyín (Acurenam)